Campeche se poate referi la

Denumiri geografice  

 Campeche (stat Mexic), una din cele 31 de entități federale care alcătuiesc Estados Unitos Mexicanos, o republică federală.
 San Francisco de Campeche, uzual, de multe ori, doar San Francisco sau chiar Campeche, capitala statului Campeche.
 Campeche (Florianópolis), un district din orașul brazilian Florianópolis.
 José Campeche, artist din Puerto Rico.

Botanică 

 Hematoxylon campechianum, o plantă medicinală

Nume proprii